Соліман (місто) — місто в Тунісі.

 Валід Соліман (1975) — перекладач та письменник.
 Валід Соліман (1984) — єгипетський футболіст.
 Сем Соліман (1973) — австралійський боксер.
 Тарек Соліман (1962) — єгипетський футболіст.